Skoków peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :

 Skoków, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Skoków, un village de la voïvodie de Lublin.